Vanadium(III)fluoride
Vanadium(IV)fluoride